Geomorfologia: 
 Barranc de l'Infern: barranc de la Marina Alta.
 Hidrografia: 
 Barranc de l'Infern (Collegats), curs fluvial del Pallars Jussà
 Barranc de l'Infern (Pinell de Solsonès), curs fluvial del Solsonès.